What a Girl Wants har flere betydninger:
 What a Girl Wants (film) - en amerikansk komedie fra 2003.
 What a Girl Wants (Christina Aguilera) - en sang af den amerikanske sangerinde Christina Aguilera fra 1999.
 What a Girl Wants (B2K) - en sang af det Amerikanske boyband B2K fra 2003.